місто Мінськ — столиця Білорусі
 місто Мінськ-Мазовецький, Мазовецьке воєводство Польщі